Арабли́нский — азербайджанская фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Араблинский, Балакиши Али-бек (1828—1902) — генерал-лейтенант Русской Императорской Армии.
 Араблинский, Гусейн Мамед оглы (1881—1919) — актёр.

Топоним 
 Араблинский (станция) — станция железной дороги, носящая имя генерала.